Verdensmesterskabet i mixed double-curling 2023 er det 15. mixed double-VM i curling for  gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen  i ,  i perioden . - . april 2023 med deltagelse af 20 hold.  er VM-værtsland for første gang.

Hold

Resultater

Grundspil 

I grundspillet er de 20 hold opdelt i to grupper med 10 hold i hver gruppe. I hver gruppe spiller holdene alle-mod-alle, og de tre bedste hold i hver gruppe går videre til slutspillet om medaljer.

16 hold kvalificerer sig direkte til næste VM i 2024:
 Holdene, der slutter på 1.- til 7.-pladsen i de to grupper (i alt 14 hold).
 Vinderene af to playoff-kampe mellem holdene, der slutter på 8.- eller 9.-pladsen i de to grupper (i alt 2 hold).

Holdene, der ikke kvalificerer sig direkte til næste VM, må derfor spille VM-kvalifikation om de sidste fire pladser ved næste VM mod de øvrige tilmeldte hold.

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - World Mixed Doubles Curling Championship 2023 
 WCF - Results & Statistics - World Mixed Doubles Curling Championship 2023

Noter 

2023 (mixed double)
Curling i 2023